A Republikanska futbołna grupa (1958) było 34. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CDNA Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii